Клетское сельское поселение:

 Клетское сельское поселение — сельское поселение в составе Клетского района Волгоградской области
 Клетское сельское поселение — сельское поселение в составе Среднеахтубинского района Волгоградской области